Cantonul Boves este un canton din arondismentul Amiens, departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Blangy-Tronville || align="right" | 553 || align="right" | 80440 || align="right" | 80107
|-
| Boves || align="right" | 2 786 || align="right" | 80440 || align="right" | 80131
|-
| Cachy || align="right" | 227 || align="right" | 80800 || align="right" | 80159
|-
| Cottenchy || align="right" | 372 || align="right" | 80440 || align="right" | 80213
|-
| Dommartin || align="right" | 387 || align="right" | 80440 || align="right" | 80246
|-
| Dury || align="right" | 1 141 || align="right" | 80480 || align="right" | 80261
|-
| Estrées-sur-Noye || align="right" | 255 || align="right" | 80250 || align="right" | 80291
|-
| Fouencamps || align="right" | 239 || align="right" | 80440 || align="right" | 80337
|-
| Gentelles || align="right" | 461 || align="right" | 80800 || align="right" | 80376
|-
| Glisy || align="right" | 483 || align="right" | 80440 || align="right" | 80379
|-
| Grattepanche || align="right" | 269 || align="right" | 80680 || align="right" | 80387
|-
| Guyencourt-sur-Noye || align="right" | 201 || align="right" | 80250 || align="right" | 80403
|-
| Hailles || align="right" | 332 || align="right" | 80440 || align="right" | 80405
|-
| Hébécourt || align="right" | 371 || align="right" | 80680 || align="right" | 80424
|-
| Remiencourt || align="right" | 170 || align="right" | 80250 || align="right" | 80668
|-
| Rumigny || align="right" | 567 || align="right" | 80680 || align="right" | 80690
|-
| Sains-en-Amiénois || align="right" | 1 075 || align="right" | 80680 || align="right" | 80696
|-
| Saint-Fuscien || align="right" | 966 || align="right" | 80680 || align="right" | 80702
|-
| Saint-Sauflieu || align="right" | 901 || align="right" | 80160 || align="right" | 80717
|-
| Saleux || align="right" | 2 493 || align="right" | 80480 || align="right" | 80724
|-
| Salouël || align="right" | 4 162 || align="right" | 80480 || align="right" | 80725
|-
| Thézy-Glimont || align="right" | 419 || align="right" | 80440 || align="right" | 80752
|-
| Vers-sur-Selles || align="right" | 768 || align="right" | 80480 || align="right" | 80791
|}
 
 

Cantoane în Somme